Miguel Núñez puede referirse a:

 Miguel Núñez de Prado (1882-1936), general español fusilado en 1936 por negarse a secundar la sublevación que dio lugar a la Guerra Civil Española.
 Miguel Núñez de Sanabria (1645-1729), abogado peruano;
 Miguel Núñez González (1920-2008), político español.
 Miguel Núñez Borreguero (nacido en 1987), futbolista español.

en:Miguel Núñez